«Пиньόс» () — греческий тральщик времён Второй мировой войны.

История 
Построен в Норвегии в 1912 году как китобойное судно. Передан греческому флоту Британией 18 июля 1943 года. До передачи греческому флоту носил имена «Сноудрифт» и «Дусен 11». Как и предшественник, канонерская лодка, получил имя одноимённой реки. Был тральщиком того же типа, что и тральщики «Ахелоос», «Алфиос», «Эвротас» и «Сперхиос».

24 октября 1945 года, при зачистке минного поля у Превезы корабль подорвался на мине и затонул. Погибли 19 членов экипажа, включая командира корабля И. Алевракиса. Выжил лишь один моряк. На набережной города Превезы установлен памятник погибшим морякам тральщика. Их память отмечается каждый год, 24 октября.

Одноимённые корабли 
 Пиньос (канонерская лодка), вошла в состав флота в 1885 году
 Пиньос (большой десантный корабль), вошёл в состав флота в 1947 году

Примечания 

Тральщики Греции
Суда, построенные в Норвегии
Затонувшие корабли